

Особи 
 Луїс Маркес Мармолехо — баскський футболіст, зачинатель клубу «Атлетик» з Більбао

Географічні об'єкти 

 Мармолехо — стратовулкан в Чилійсько-Аргентинських Андах
 Мармолехо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен